Радом:

Топоним 
 Радом — город в центральной Польше.
 Радом — суданский национальный парк, расположенный в спорном с Южным Суданом районе Кафия-Кинги.
 Радом — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

Другое 
 Радом — сферическое покрытие для защиты антенны.

См. также 
 Радомка
 Радомля